Bahnhof Plauen steht für:
 Bahnhof Plauen (Vogtl) ob Bf, der größte Plauener Bahnhof
 Bahnhof Plauen (Vogtl) unt Bf, der zweitgrößte Plauener Bahnhof